Gum Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Gum Island (Alabama)
 Gum Island (Arkansas)
 Gum Island (Delaware)
 Gum Island (Caddo Parish, Louisiana)
 Gum Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Gum Island (Maryland)
 Gum Island (Missouri)
 Gum Island (Jefferson County, Texas)
 Gum Island (Orange County, Texas)